Příjmení Iverson nese více různých osobností:

 Allen Iverson (* 1975) – americký basketbalista
 Colton Iverson (* 1968) – americký basketbalista
 Kenneth Iverson (1920–2004) – kanadský informatik